From A Room: Volume 2 — третий студийный альбом американского кантри-певца и автора-исполнителя Криса Стэплтона, изданный 1 декабря 2017 года на студии Mercury Nashville. Альбом дебютировал на втором месте в американском хит-параде Billboard 200. Номинация на премию Grammy Award в категории Лучший кантри-альбом.

История 
Альбом вышел 5 мая 2017 года на лейбле Mercury Nashville. Стэплтон был соавтором почти всех песен и сопродюсером альбома вместе с Дэйвом Коббом.

Отзывы 
Альбом получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Metacritic, NPR, Rolling Stone, The A.V. Club, Variety, The Boston Globe, Folk Radio UK, 'Pitchfork, Kentucky.com, AllMusic.

 Итоговые списки 

*Вместе с From A Room: Volume 1 Награды и номинации 

 Коммерческий успех From A Room: Volume 2 дебютировала на позиции № 2 в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 125,000 единиц, из которых 116,000 истинных альбомных продаж.
В кантри-чарте 10 февралю 2018 года альбомы Traveller, From A Room: Volume 1 и Volume 2'' занимали все первые три места в Top Country Albums, сделав Стэплтона третьим музыкантом в истории с таким достижением впервые после Garth Brooks (1992) и Charlie Rich (1974).

К ноябрю 2018 года тираж составил 451 800 копий в США.

Список композиций 

По данным iTunes Store..

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 Chris Stapleton's channel

Кантри-альбомы
Альбомы Mercury Nashville
Блюзовые альбомы
Соул-альбомы
Крис Стэплтон
Альбомы в стиле американа
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы, спродюсированные Дэйвом Коббом